Gartnait ist der Name folgender Personen:

 Gartnait, 1. Earl of Buchan, schottischer Adeliger, 1. Earl of Buchan
 Gartnait, 7. Earl of Mar,  schottischer Adeliger, 7. Earl of Mar